Тартаков может означать:

Топоним 
 Тартаков — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

Персоналии 
 Тартаков, Андрей Павлович (род. 1959) — актёр, общественный деятель.
 Тартаков, Иоаким Викторович (1860—1923) — российский оперный певец (баритон) и режиссёр.

 Тартакова, Софья Андреевна (род. 1989) — российская радио- и телеведущая, журналист, спортивный комментатор, пиар-агент.

См. также 
 Тартаковер
 Тартаковский